Юность — конечная железнодорожная станция 5 класса Малой Московской железной дороги, получила нынешнее название в 1992 году, 
прежнее название: «Путь Ильича». 
Станция была открыта 2 мая 1937 года. 
Станция тупиковая,
Главный путь: I
Приемо-отправочный путь: II
обгон подвижного состава локомотивом производится по II пути

Станция, граничащая по нечетному направлению — «Пионерская»

Движение поездов 
Станция работает только в летний период со вторника по субботу.

Прибывают поезда с четными номерами, а после перецепки локомотива поездам присваивается нечетный номер, с которым он отправляется соответственно в нечетном направлении на станцию Пионерская.

Поезда № 519-526 ходят со вторника по субботу; поезда № 527-528 только по субботам.

Устройства СЦБ 

На станции установлена релейная электрическая централизация стрелок и сигналов, собранная по типовому альбому ЭЦ_9.
на станции 2 централизованных стрелочных перевода № 1,2
входной светофор литер «Ч»
выходной светофор литер «Н1», «Н2»
маневровые светофоры литеры М1, М2, М3, М5.
В границе станции находится переезд «1 км».

Устройства заграждения переезда (УЗП) были демонтированны в 2016 году

История 

Станция построена к 7 ноября 1936 года. К тому времени на станции были построены: разворотные сооружения (разворотная петля) для паровозов и временные деревянные постройки. Летом 1940 года на станции был построен вокзал.

Во время Великой Отечественной войны станция, как и вся дорога, не действовала.
 В 1971 году на станции смонтирована электрическая централизация.
 В 1992 году станция переименована из «Путь Ильича» в «Юность».
 9 июля 2002 года полностью сгорели станционные постройки на станции Юность. До конца сезона управление стрелками осуществлялось вручную, с помощью курбеля, а станционная громкоговорящая связь отсутствовала.
 В 2005 году произошла большая реконструкция всей дороги в том числе и станции Юность.
 Летом 2012 года, без закрытия движения поездов, полностью заменены устройства СЦБ и связи. Появился электрический контроль тупикового участка за светофором М1. Смонтирована односторонняя парковая связь. Все светофоры заменены на светодиодные.

Интересные факты 
 Дата начала движения в 1941 году была назначена на 22 июня. Вместо торжественного митинга юные железнодорожники слушали сообщение Совинформбюро о нападении нацистской Германии на СССР. Летом 1941 года дорога работала ещё некоторое время, но вскоре была закрыта.
 После реконструкции 2005 года на станции была устроена ЭЦ-ЕМ (Микропроцессорная система электрической централизации), а из-за пожара до конца 2011 года на станции использовалась упрощённая схема ЭЦ-2.

Литература

Ссылки 
 Малая Московская Железная Дорога — ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
 Детские железные дороги СССР — История и современность. Кратово. 

Появились в 1937 году в России
Железнодорожные станции и платформы Жуковского
1937 год в Московской области